Avviamento d'azienda – nell'ordinamento giuridico italiano, il valore intangibile di un'impresa, che riflette la sua posizione sul mercato
 Avviamento reostatico – nel gergo tecnico ferroviario, la particolare condizione di collegamento di un motore elettrico di una locomotiva alla sua linea elettrica di alimentazione ottenuta inserendo, in serie al circuito stesso, un reostato o una certa quantità di resistenze
 Impianto d'avviamento – l'insieme di organi meccanici deputati all'avviamento di un motore